Альфред Уль (; ,  — , там же) — австрийский композитор и музыкальный педагог.

В 1932—1938 гг. жил в Цюрихе, Париже, Амстердаме, Варшаве, Афинах и Константинополе. Окончил Венскую музыкальную академию (1932) у Франца Шмидта, затем работал в Цюрихе. В 1940—1942 гг. находился на службе в германской армии в качестве командира лагеря для интернированных французских военнопленных. Затем вернулся в Вену и в 1943—1979 гг. был профессором композиции и теории музыки в Венской академии. Пик известности Уля как композитора приходится на 1950-е гг.; в 1959 г. он становится лауреатом Государственной премии Австрии. Наследие Уля довольно обширно, в него входят симфонические, хоровые, камерные произведения, опера «Таинственный господин X» (; 1962—1965) и др. Однако наиболее широкую популярность приобрели сочинения Уля для кларнета, особенно сборник «48 этюдов», предназначенный для совершенствующих свою технику кларнетистов.

Примечания 

Композиторы Австрии
Академические музыканты Австрии
Музыкальные педагоги Австрии
Выпускники Венского университета музыки и исполнительского искусства
Похороненные на Гринцингском кладбище
Лауреаты Большой государственной премии Австрии по музыке